Sotto inchiesta (Under Investigation) – film statunitense del 1993 diretto da Kevin Meyer.
Sotto inchiesta  (Under Suspicion) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1994 al 1995.